Carl Röder (Hangard, 1860 - ?, 1933), organista i musicògraf 
 Ewald Röder (Waldau, 1863 - ?, 1914), compositor alemany del Romanticisme 
 Georg Valentin Röder (Rannungen, 1780 - Alttöting, 1848), fecund compositor de música religiosa